Tatou velu est un terme ambigu désignant en français plusieurs espèces de tatous de la famille des Dasypodidae :
 Grand tatou velu  — Chaetophractus villosus (Desmarest, 1804)
 Petit tatou velu  — Chaetophractus vellerosus (Gray, 1865)
 Tatou velu de Patagonie  — Zaedyus pichiy (Desmarest, 1804)

Nom de mammifère ambigu
Mammifère (nom vernaculaire)